Can Canals (Anglès), masia al municipi d'Anglès (la Selva)
 Can Canals (Bigues), masia a Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Can Canals (Corbera de Llobregat), masia a Corbera de Llobregat (Baix Llobregat)
 Can Canals (Girona), edifici a Girona
 Can Canals (Sant Gervasi), masia adaptada a casa senyorial al barri de Sant Gervasi de Barcelona
 Can Canals (Tossa de Mar), casa de Tossa de Mar (Selva)
 Can Canals de Masbover, poble del municipi de Piera (l'Anoia) 
 Can Canals-Miralles, edifici al barri de Sarrià de Barcelona 
 Can Canals (Corbera de Llobregat), masia a Corbera de Llobregat (Baix Llobregat)
 Collet de Can Canals, coll de carena al municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Torrent de Can Canals, torrent que discorre pel municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental)